Cordon bleu, vleesgerecht
 Le Cordon Bleu, culinaire opleiding
 Cordon Bleu, bijnaam voor ridders van de Orde van de Heilige Geest, vanwege de blauwe sjerp
 Cordon bleu (Solution), studioalbum van Solution